BFL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Meadows Field, Bakersfield (California), Stati Uniti